Tasso (Taso) – władca Friuli
 Tasso – miejscowość i gmina we Francji
 Tasso Island – wyspa w Sierra Leone
 Torquato Tasso – poeta włoski